Paul Schneider – (1897-1939), pastore tedesco vittima dell'olocausto 
Paul Schneider (1923-2008) – sceneggiatore statunitense
Paul Schneider (n. 1976) – attore statunitense
Paul Schneider – regista televisivo statunitense